Svobodni (Adiguèsia), possiólok de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Svobodni (Korenovsk), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Svobodni (Olguinski), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Svobodni (Séverni), possiólok del territori de Krasnodar, a Rússia
 Svobodni (Primorsko-Akhtarsk), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Svobodni (Séverskaia), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Svobodni (Amur), ciutat de la província de l'Amur, a Rússia